Juliette Dodu, une espionne française, héroïne de la guerre de 1870.
 Père Dodu, une marque de produit alimentaire du Groupe Doux.

Liens externes